Sentinel Peak (engl. für „Wächtergipfel“) ist der Name folgender Berge:

in den Vereinigten Staaten:
 Sentinel Peak (Arizona), 884 m, in den Tucson Mountains
 Sentinel Peak (Colorado)
 Sentinel Peak (Idaho)
 Sentinel Peak (Kalifornien), 1872 m, in der Sierra Nevada
 Sentinel Peak (Montana)
 Sentinel Peak (Nevada)
 Sentinel Peak (New Mexico)
 Sentinel Peak (Oregon)
 Sentinel Peak (Washington), 2518 m, in der Kaskadenkette, Bundesstaat Washington

in Kanada:
 Sentinel Peak (Alberta), 2373 m, in den Rocky Mountains
 Sentinel Peak (British Columbia), 2513 m, bei Prince George

in anderen Ländern:
 Sentinel Peak (Antarktika), 2000 m, in Viktorialand, Antarktika
 Sentinel Peak (Drakensberg), Südafrika
 Sentinel Peak (Neuseeland), Südinsel von Neuseeland
 Sentinel Peak (Sikkim), 6490 m, an der Grenze Tibet/Sikkim